Das Tripas Coração – film del 1982 diretto da Ana Carolina
Das Tripas Coração – film del 1992 diretto da Joaquim Pinto